«Правда — хорошо, а счастье лучше» (первоначальное название «Наливные яблоки») — комедия в четырёх действиях Александра Островского. Работа над комедией была закончена в ноябре 1876 года. Напечатана в журнале «Отечественные записки», № 1, 1877 года. Пьесу Островский написал в 1876 году к бенефису своего друга, актёра Николая Музиля.

Премьера состоялась | в Малом театре (под названием «Наливные яблоки», которое до сих пор используется некоторыми театрами при постановке) в Петербурге, на сцене Александринского театра, — 22 ноября того же года, в бенефис артиста Бурдина.

Действующие лица 
 Амос Панфилыч Барабошев, купец, лет за 40, вдовый.
 Мавра Тарасовна, его мать, полная и ещё довольно свежая старуха, лет за 60, одевается по-старинному, но богато, в речах и поступках важность и строгость.
 Поликсена, дочь Барабошева, молодая девушка.
 Филицата, старая нянька Поликсены.
 Никандр Мухояров, приказчик Барабошева, лет 30-ти.
 Глеб Меркулыч, садовник.
 Палагея Григорьевна Зыбкина, бедная женщина, вдова.
 Платон, её сын, молодой человек.
 Сила Ерофеич Грознов, отставной унтер-офицер, лет 70-ти, в новом очень широком мундире старой формы, вся грудь увешана медалями, на рукавах нашивки, фуражка тёплая.

См. также 
Правда — хорошо, а счастье лучше (фильм-спектакль, 1951)

Примечания

Ссылки 
 Текст пьесы 
 Отзывы о спектакле Малого театра 

Пьесы Александра Островского
Пьесы 1876 года
Пьесы на русском языке
Пьесы России